Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1964, které se konaly v Tokiu v Japonsku od 10. října 1964 do 24. října 1964. Těchto her se zúčastnilo 5140 sportovců z 93 zemí ve 163 disciplínách v 19 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1964 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1964
1964